Anser kan syfta på:

 Anser (släkte) – ett släkte gäss
 Anser – den ljusaste stjärnan i stjärnbilden Räven, se  Alfa Vulpeculae
 Anser – en tidskrift utgiven av Skånes Ornitologiska Förening

pt:Anser